Marr, villaggio del borgo metropolitano di Doncaster
 Barbara La Marr, nome d'arte di Reatha Dale Watson (1896-1926) – attrice statunitense
 David Marr (1945-1980) – neuroscienziato britannico
 Donald Marr Nelson (1888-1959) – imprenditore statunitense
 Johnny Marr, pseudonimo di John Martin Maher (1963) – chitarrista e cantante britannico
 Leslie Marr (1922-2021) – ex pilota automobilistico britannico
 Melissa Marr (1972) – scrittrice statunitense
 Nikolaj Jakovlevič Marr , o Nicholas Marr (1865-1934) – linguista e storico sovietico di etnia georgiana
 Wilhelm Marr (1819-1904) – agitatore e teorico tedesco